Laatamna kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Laatamna (kommun i Marocko, Marrakech-Tensift-Al Haouz), Kelaa-Des-Sraghna, 
 Laatamna (kommun i Marocko, Oriental), Berkane-Taourirt, 

Robotskapade Marockoförgreningar